Sparre kan som auktorsförkortning betyda:

 Benkt Sparre
 Benkt U. Sparre

Robotskapade auktorsförkortningar